El término Neunkirchen (lit. «Nueve Iglesias» en alemán) puede referirse a:

En Austria
Neunkirchen (Austria), la capital del distrito de Neunkirchen (Austria) en la Baja Austria.

En Alemania

Baden-Württemberg
Neunkirchen (Baden-Württemberg), en el distrito de Neckar-Odenwald.

Baviera
Neunkirchen am Brand, en el distrito Forchheim.
Neunkirchen am Sand, en el distrito país de Núremberg.
Neunkirchen (Baja Franconia), en el distrito de Miltenberg.
Una parte de Weiden in der Oberpfalz.

Renania del Norte-Westfalia
Neunkirchen (Siegerland), una localidad en el distrito Siegen-Wittgenstein.
Neunkirchen-Seelscheid, en el distrito Rhein-Sieg.

Renania-Palatinado
Neunkirchen (Bernkastel-Wittlich), parte del Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf en el distrito Bernkastel-Wittlich.
Neunkirchen am Potzberg, parte del Verbandsgemeinde Altenglan en el distrito de Kusel.
Neunkirchen (Westerwald), parte del Verbandsgemeinde Rennerod en Westerwaldkreis.

Sarre
Neunkirchen, capital del distrito de Neunkirchen.